Мажугін Андрій Іванович (*1963) — радянський хокеїст, нападник.
 Мажугін Денис Юрійович (? — 2022) — старший солдат Національної гвардії України, орденоносець, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.